Игера-ла-Реаль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Херес. Занимает площадь 126 км². Население — 2483 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 102 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса